Beatrice kan henvise til:

Personer 
 Beatrice (navn)

Steder 
I USA
 Beatrice, Alabama, en by
 Beatrice, Humboldt County, Californien, en lokalitet
 Beatrice, Yolo County, Californien, et kommunefri område
 Beatrice, Georgia, et kommunefri område
 Beatrice, Indiana, et kommunefri område
 Beatrice, Nebraska, en by
 Beatrice, West Virginia, et kommunefri område

Andre steder
 Beatrice, Queensland, en lokalitet i Tablelands Regionen, Queensland, Australien
 Beatrice, Zimbabwe, en landsby

Kultur og underholdning 
 Beatrice (film fra 1919), en italiensk film
 Beatrice (film), en fransk-italiensk historisk drama
 Beatrice (radioprogram), Sveriges Radio's julekalender i 1989

Anden brug 
 Beatrice Foods, en tidligere amerikansk fødevarevirksomhed
 MSC Beatrice, et containerskib